Wessela (ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:
 Wessela (Kremenez), in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Wessela (Kalyniwka), in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka

Siehe auch:
 Veselá (Begriffsklärungsseite), tschechische Form
 Wessjolaja (Begriffsklärungsseite), russische Form